Pokrovsk (Rusland)
 Pokrovsk (Oekraïne)